Dongshi () – gmina wiejska () powiatu Jiayi, położonego w zachodniej części wyspy Tajwan, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej. 

Populacja gminy Dongshi w 2016 roku liczyła 15 120 mieszkańców – 6782 kobiety i 8338 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 5714, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,65 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Jiayi